Дми́трий Ми́тин:

 Митин, Дмитрий Александрович (род. 1990) — российский хоккеист.
 Митин, Дмитрий Анатольевич (род. 1969) — российский актёр.